Teleki Béla (1896–1969) Zala vármegye főispánja, mezőgazdász, egyetemi tanár
 Teleki Béla (1899–1990) politikus, országgyűlési képviselő
 Teleki Béla (1934) Állami díjas rakodómunkás